BW Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 9027 световых лет (около 2768 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,9m до +12,3m.

Характеристики 
BW Андромеды — красно-оранжевая пульсирующая полуправильная переменная звезда (SR) спектрального класса M-K. Эффективная температура — около 3447 K.

Примечания